

Sigle 

Le sigle GALIA peut signifier :
 Groupement pour l'amélioration des liaisons dans l'industrie automobile.

Culture et société

Cinéma 
 Galia est un film de Georges Lautner, sorti en 1966.

Sports 
 Le Galia Club Aïn Sefra est un club de football basé à Aïn Sefra (wilaya de Naâma, Algérie).
 Le Galia Club de Mascara est un club de football basé à Mascara (wilaya de Mascara, Algérie).
 Le tournoi européen Jean-Galia 2012 est une compétition de rugby à XIII entre l'Angleterre, la France et le pays de Galles (octobre-novembre 2012).

Anthroponyme

Prénom 
Galia est un prénom féminin.

Patronyme 

 Edith Galia (1907-1972), une actrice française ;
 Jean Galia (1905-1949), un promoteur du rugby en France ;
 Martin Galia (1979-), un handballeur tchèque ;
 Roberto Galia (1963-), un footballeur italien.

Toponyme 

 Gália, une municipalité de la microrégion de Marília (État de São Paulo, Brésil) ;
 Galiá, un village du dème de Phaistos (Crète, Grèce).

Prénom féminin